Ры́ло — многозначное понятие:

 Рыло — морда, передняя часть головы у животных и некоторых видов рыб, используемой для рытья.

Топоним 
 Рыло — река в Курской области России, правый приток Сейма, устье у города Рыльска.
Рыло — до 1981 г. название села Новоклязьминское в Южском районе Ивановской области.
 Рыло — бывшая деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Рыло — прежнее название бывшей деревни Криушино в Пеновском районе Тверской области.
 Рыло — бывшая деревня в Ярославской области, на западной окраине современной деревни Конюшино.

Персоны 
 Вассиан (Рыло) (? — 1481) — архиепископ Ростовский, церковный публицист.
 Максимилиан (Рыло) (XVIII век) — епископ Холмский и Перемышльский.

См. также 
 Рылов
 Рылово